

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Turza Mała – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Lipowiec Kościelny 
 Turza Mała – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży 
 Turza Mała – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Płośnica

Miejscowości na Ukrainie 
 Turza Mała – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim, dawniej wieś gminna w województwie stanisławowskim, w dawnym powiecie dolińskim

Inne 
 gmina Turza Mała – dawna gmina wiejska

Zobacz też 
 Turza, Turza Wielka